Tereza Mihalíková (ur. 2 czerwca 1998 w Topolczanach) – słowacka tenisistka, mistrzyni juniorskiego Australian Open 2015 w grze pojedynczej dziewcząt i Australian Open 2016 w grze podwójnej dziewcząt.

Kariera tenisowa 
W parze z Wierą Łapko osiągnęła finały US Open 2014 i Wimbledonu 2015 w grze podwójnej dziewcząt. W 2015 roku została mistrzynią Australian Open w grze pojedynczej dziewcząt.

W rozgrywkach zawodowych zadebiutowała w marcu 2014 roku, w turnieju ITF, w egipskim Szarm el-Szejk, gdzie dotarła do drugiej rundy.

W sezonie 2021 zwyciężyła w zawodach deblowych w Portorožu. Razem z Anną Kalinską pokonały Aleksandrę Krunić i Lesley Pattinamę Kerkhove 4:6, 6:2, 12–10.

W cyklu WTA 125 Mihalíková zwyciężyła w jednym turnieju z trzech rozegranych finałów w grze podwójnej. Na swoim koncie ma wygranych osiem turniejów w grze pojedynczej i osiemnaście w grze podwójnej rangi ITF.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 2 (1–1)

Finały turniejów WTA 125

Gra podwójna 3 (1–2)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra pojedyncza (2)

Gra podwójna (3)

Bibliografia 

Słowackie tenisistki
Urodzeni w 1998
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich